|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Bogota (officieel Claro Open Colsanitas) van 2016 vond plaats van 11 tot en met 17 april in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Het was de negentiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel-banen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Teliana Pereira was het tweede reekshoofd. Zij strandde al in de eerste ronde.

Ook voor de als eerste geplaatste Elina Svitolina viel het doek na de eerste ronde.

Het vijfde reekshoofd, Irina Falconi uit de Verenigde Staten, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Spaanse Sílvia Soler Espinosa in drie sets. Falconi wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Paula Cristina Gonçalves en Beatriz Haddad Maia had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Gonçalves speelde samen met Sanaz Marand – zij waren het vierde reekshoofd, maar sneuvelden al in de eerste ronde.

De dubbelspelfinale werd gespeeld op zaterdag 16 april. Het als eerste geplaatste duo Lara Arruabarrena / Tatjana Maria won het toernooi. In de eindstrijd versloegen zij het ongeplaatste koppel Gabriela Cé en Andrea Gámiz in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Spaanse Arruabarrena had daarnaast al vijf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Duitse Maria één (onder de naam Tatjana Malek).

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Bogota 2016
Bogota